

Chimica 

C2H6O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 Dimetiletere
 Etanolo

Formule molecolari